Staf Demotte is een personage uit de serie Flikken. Hij wordt gespeeld door Mathias Sercu.

Staf komt uit Zomergem en was vroeger goede vrienden met Cat. John Nauwelaerts spreekt Staf steevast aan met Demot. Staf probeert hem keer op keer duidelijk te maken dat het Demotte is (De-mot-te, dat zijn drie lettergrepen, alle drie even belangrijk). Staf zijn slagzin bij het betreden van een crime-scene is steevast: "Van mijn erf!"

Seizoen 9
Staf doet in seizoen 9 zijn intrede als forensisch onderzoeker. Hij en Cat blijken elkaar te kennen van vroeger maar Cat is allesbehalve blij om hem te zijn. Het blijkt dat Cat ooit met Stafs broer getrouwd was. Hij is omgekomen bij een auto-ongeluk waarbij Cat achter het stuur zat. Stafs familie heeft het Cat nooit vergeven. De problemen uit het verleden worden al snel vergeten en tegen het einde van het seizoen beginnen Cat en Staf een relatie.

Seizoen 10
Staf en Cat hebben nog steeds een relatie. Aan het einde van dit seizoen komt Staf erachter dat Cat zwanger is. Hij vraagt haar direct ten huwelijk maar ze weigert. Uiteindelijk zegt ze toch ja.

Personage uit Flikken